Мутная — гидроним

 Мутная (приток Чусовой) — река в Пермском крае.
 Мутная (приток Кети) — река в Красноярском крае.
 Мутная (приток Лонткасъёгана) — река в Ханты-Мансийском АО.
 Мутная (приток Нессы) — река в России.
 Мутная (приток Вильвы) — река в Пермском крае.
 Мутная (приток Гудырвожа) — река в Коми.
 Мутная (приток Цильмы) — река в Республике Коми, Ненецком АО.
 Мутная (приток Кети) — река в Красноярском крае.
 Мутная (приток Верхней Терси) — река в Кемеровской области.
 Мутная (приток Средней Терси) — река в Кемеровской области.
 Мутная (приток Экербака) — река в Кемеровской области.
 Мутная (приток Яи) — река в Томской и Кемеровской областях.
 Мутная (приток Амура) — река в Амурской области.
 Мутная (приток Биры) — река в Хабаровском крае.
 Мутная (река, впадает в Кроноцкий залив) — на Камчатке.
 Мутная (река, впадает в Мутную бухту) — на Камчатке.

Населённые пункты 
 Мутная — посёлок в Дивьинском сельском поселении Добрянского района Пермского края
 Мутная — деревня в Вильвенском сельском поселении Добрянского района Пермского края

См. также 
 Большая Мутная
 Малая Мутная (приток Печоры)
 Мутнянка
 Мутница
 Мутный (значения)
 Мутное